El término Vistabella puede referirse a los siguientes lugares de España:
 Vistabella del Maestrazgo, localidad de la provincia de Castellón.
 Vistabella de Huerva, localidad de la provincia de Zaragoza.
 Vistabella (Tarragona), pedanía en la provincia de Tarragona
 Vistabella (Níjar), localidad del municipio de Níjar, Almería.
 Mahuella, Tauladella, Rafalell y Vistabella, conjunto de pedanías y partidas rurales de la ciudad de Valencia.
 Vistabella, barrio de la ciudad de Murcia.
 Vistabella (Santa Cruz de Tenerife), barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.